Il Terremoto dell'Aquila del 2009 è stato parte di una lunga sequenza sismica, durata dal 16 gennaio 2009 al 17 aprile 2012.

Di seguito vengono elencate le scosse con magnitudo pari o superiore a 3 ed evidenziate in azzurro chiaro quelle con magnitudo pari o superiore a 5 registrate nella zona dell'Aquila nei mesi precedenti e nelle 2 settimane successive alla scossa principale (evidenziata in azzurro scuro), così come riportati dal Centro Sismico per l'Europa e il Mediterraneo. Per il periodo successivo si riportano le sole scosse con magnitudo pari a 4 o superiore. I dati della profondità sono in alcuni casi stati corretti in base ai dati INGV.

Note

Terremoto dell'Aquila del 2009